

Astronautica 
 Rockoon – Sistema di lancio formato da un razzo a propellente solido e da un pallone sonda

Musica 
 Rockoon – album dei T-Square del 1980
 Rockoon – album dei Tangerine Dream del 1992